Черепинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Черепинська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Черепинська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район